Droga Królewska w Białowieży
 Droga Królewska w Warszawie – część Osi Stanisławowskiej
 Droga Królewska (Gdańsk)
 Droga Królewska (Kraków)
 Droga Królewska (Praga)
 Droga Królewska (Persja)
 Via Regia – droga królewska ze wschodu na zachód Europy
Zobacz też: Trakt Królewski